Idarbach ist der Name von

 Idarbach (Nahe), Zufluss der Nahe in Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Idarbach (Hahnenbach), Alternativname des Hahnenbach (Nahe), Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz